Ayahualulco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ayahualulco (kommun), Veracruz, 
 Ayahualulco, Mixtla de Altamirano, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar